Mound Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Mound Township (Effingham County, Illinois)
 Mound Township (McDonough County, Illinois)
 Mound Township (Indiana)
 Mound Township (Kansas)
 Mound Township (Minnesota)
 Mound Township (Missouri)
 Mound Township (North Dakota)
 Mound Township (Oklahoma)

Siehe auch:
 Mound City Township
 Mound Prairie Township
 Mound Valley Township